Bonny Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bonny Lake (Florida)
 Bonny Lake (Michigan)
 Bonny Lake (New York)

Siehe auch:
 Bonnie Lake